Революционный совет — орган государственной власти в ряде стран:
 Революционный совет Алжира — высший орган государственной власти Алжира в 1965-1979 годах;
 Революционный совет Афганистана — высший орган государственной власти Демократической Республики Афганистан в 1978-1987 годах;
 Революционный совет Бангладеш — орган власти, сформированный в Бангладеш в период попытки переворота в 1981 году;
 Революционный совет Бирмы — высший орган государственной власти Бирмы в 1963-1974 годах;
 Революционный совет Гвинеи-Бисау — высший орган государственной власти Гвинеи-Бисау в 1980-1982 годах;
 Революционный совет Занзибара — высший орган государственной власти Занзибара в 1964 году;
 Революционный совет Индонезии — орган власти, сформированный в период «Движения 30 сентября» в Индонезии в 1965 году;
 Революционный совет Лаоса — орган государственной власти Лаоса, сформированный во время переворота 1960 года;
 Революционный совет Нигерии — орган власти, создание которого было провозглашено во время переворота 15 января 1966 года;
 Революционный совет Португалии — высший орган государственной власти Португалии в 1975-1982 годах;
 Революционный совет Судана — высший орган государственной власти Демократической Республики Судан в 1969-1971 годах;
 Революционный совет Таиланда — высший орган государственной власти Таиланда в 1977 году;

Типы государственных органов